NPT может иметь одно из следующих значений:

 Резьба NPT () — стандарт трубной резьбы по ANSI/ASME B1.20.1, соответствующий ГОСТ 6111-52 — «Резьба коническая дюймовая с углом профиля ».
 Договор о нераспространении ядерного оружия () — многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН.
 NPT — код IATA для Newport State Airport, город Миддлтаун (вблизи Ньюпорта), штат Род-Айленд, США.
 «Ниссан NPT-90» — гоночный автомобиль.